Ting (parfois 亭 en chinois, « pavillon », ou 丁, ou d'autres caractères) est un prénom et un nom de famille chinois. Il peut faire référence à :

Personnalités

Patronyme 

 Betty Ting Pei (1947-), une actrice taïwanaise ;
 Samuel Ting (1936-), un physicien américain d'origine chinoise ;
 Ting Chang Yang, un astronome taïwanais ;
 Ting Chao ou Ding Chao (1883-1939), un général chinois ;
 Ting Chen (1968-), un ancien président chinois du conseil d'administration de la Wikimedia Foundation ;
 Ting Shao Kuang (1939-), un peintre et sculpteur américain d'origine chinoise ;
 Walasse Ting (1929-2010), de son vrai nom Ding Xiongquan ou Ting Hsiung-ch'uan (1929-2010), un peintre et poète américain d'origine chinoise.

Élément du prénom 
 Chan Yuen-ting (1988-), une entraîneuse de football chinoise ;
 Huang Ting-ying (1990-), une coureuse cycliste taïwanaise ;
 Kwok Ho Ting (1988-), un coureur cycliste hongkongais ;
 Leung Ting (1947-), un maître de wing chun, un art martial chinois ;
 
 Li Ting (1987-), plongeuse chinoise ;
 Li Ting (1980-), joueuse de tennis chinoise ;
 Lu Rongting ou Lu Yung-ting ou Lu Jung-t'ing (1859-1928), un général chinois et seigneur de la guerre d'ethnie Zhuang ; 
 Shang Ting (1209-1288), calligraphe et poète chinois de la dynastie Yuan ;
 Shih Ting-Hung (1980-), une réalisatrice taïwanaise ;
 Tan Ya-Ting (1993-), une archère taïwanaise ;
 Wang Shi-ting (1973-), une joueuse de tennis taïwanaise ;
 Wong Chun Ting (1991-), un pongiste chinois originaire de Hong Kong ;
 Ting Wu (1954-), une biologiste moléculaire américaine ;
 Yang Wei-Ting (1994-), un athlète taïwanais, spécialiste du 110 m haies ;
 Ye Ting (1896-1946), un général chinois ;
 
 Zhu Ting (1985-), un footballeur chinois ;
 Zhu Ting (1994-), une joueuse de volley-ball chinoise.

Cinéma 
 Li Ting Lang, un film américain réalisé par Charles Swickard, sorti en 1920.

Théâtre 
 Baiyue ting (« Le pavillon de prière à la lune »), une pièce de théâtre chinoise en quarante actes, de  style nanxi.

Musique 
 Tarata-Ting, Tarata-Tong, une chanson allemande de la chanteuse française Mireille Mathieu sortie en 1969.

Architecture 
 Pont de Ting Kau, un pont à haubans à Hong Kong entre l'île de Tsing Yi et Tuen Mun, achevé en 1998.

Armée 
 Le Ray Ting 2000, un lance-roquettes développé et fabriqué par Taïwan.

Voir aussi 
 , un prénom chinois ;
 , un nom de famille chinois (entre autres) ;
 Tingeting, un toponyme de l'île de Lifou dans les îles Loyauté en Nouvelle-Calédonie, et également une tribu de l’île de Lifou.